Джон Проктор Дарра (; 4 декабря 1890, Оттава — 28 июня 1924, Оттава) — канадский хоккеист, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Оттава Сенаторз» (1911, 1920, 1921, 1923).

Игровая карьера 
Отыграв на любительском уровне, Дарра перешёл в «Оттаву Сенаторз», подписав с командой контракт осенью 1910 года. В своём первом сезоне он отличился высокой результативностью, забросив 18 шайб за 16 игр и помог своей команде завоевать чемпионство НХА, а также выиграть в том сезоне Кубок Стэнли. Благодаря своей результативностью, он стал ключевой частью команды, став при этом на один сезон 1914/15 года капитаном команды.

В последующие годы Дарра стал одним из творцов успеха «Сенаторз», которые выиграли три Кубка Стэнли в 1920, 1921 и 1923 годах, при этом в финалах 1920 и 1921 года Дарра забивал все шайбы в пятых матчах серии.

Смерть 
Скончался в возрасте 33 лет от перитонита в Оттаве.

Признание 
В 1962 году стал членом Зала хоккейной славы спустя 38 лет после своей смерти.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Оттава Сенаторз» (1883—1934)
Обладатели Кубка Стэнли
Зал славы хоккея с шайбой
Умершие от перитонита